

Rue de Fleurus à Bruxelles

Rue de Fleurus à Nantes
 Rue de Fleurus à Paris

Voir aussi 
 Fleurus, ville de la province de Hainaut en Belgique
 

Fleurus